Videogames
 Thief (série de jogos), que inclui os títulos abaixo
Thief (jogo eletrónico)
Thief II: The Metal Age
Thief: Deadly Shadows
Thief: The Dark Project

Cinema e TV
 Thief (minissérie)
 Thief (filme de 1981), com James Caan e Tuesday Weld
 The Thief (filme de 1952), com Ray Milland

 The Thief (filme de 2005)